Love Sux — сьомий студійний альбом канадської поп-рок/поп-панк співачки Авріл Лавінь, представлений 25 лютого 2022 року.

Список пісень

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Авріл Лавінь 

Альбоми Авріл Лавінь
Альбоми Elektra Records